

Anatomie 

Bois (cervidé), des organes osseux présents sur la tête des cervidés.

Botanique
L'érable de Pennsylvanie, un érable à peau de serpent;
La viorne à feuilles d'aulne, une espèce d'arbustes vivaces;
Dirca palustris, un arbuste de la famille des Thyméléacées.